Schwalbach peut faire référence à :
 Schwalbach, commune allemande de l'arrondissement de Sarrelouis, dans la Sarre ;
 Schwalbach am Taunus, ville allemande de l'arrondissement de Main-Taunus, en Hesse ;
 La Schwalb, dit aussi le Schwalbach, ruisseau franco-allemand qui coule dans le pays de Bitche (Moselle), ainsi qu'en Sarre et en Rhénanie-Palatinat.

Voir aussi 
 Bad Schwalbach